Тритузна — річка в Україні.
 Тритузна — станція Придніпровської залізниці.

Див. також 
 Тритузне